9-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:
 9-я армия — Российская империя.
 9-я армия — РККА.
 9-я армия — СССР.
 9-я армия — Германская империя, Первая мировая война.
 9-я армия — Германия, Вторая мировая война.
 9-я армия — Италия.
 9-я армия — Франция.

См. также 
 9-я воздушная армия (СССР).
 9-я воздушная армия (США, 2009).
 9-я гвардейская армия.
 9-я сапёрная армия.